Lachengraben ist ein Gewässername:

 Krummer Lachengraben, am Oberlauf Hauptgraben, rechter Zufluss des Roten Mains beim Stadtteil Melkendorf, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Lachengraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Binzwangen. Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lachengraben oder eher Kennerbach (Breg), vielleicht auch Weihergraben, rechter Zufluss der Breg in Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz bei Reilsheim, Gemeinde Bammental, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Freudenbach), linker Zufluss des Freudenbachs (zur Steinach, zur Tauber) vor Freudenbach, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Geißler), linker Zufluss der Geißler in Wettringen, Gemeinde Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lachengraben (Lindenbach), rechter Zufluss in Weilimdorf des Lindenbachs (zur Glems) in Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; danach auch Unterlaufname des Lindenbachs
 Lachengraben, Oberlaufname auf dem Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen des Bachs durch die Koppenklinge (Körsch), rechtes Bachtal zur Körsch vor Plieningen, kreisfreies Stuttgart
 Lachengraben (Krähenbach), rechter Zufluss des Krähenbachs in Talheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Landgraben), am Oberlauf Kiesgraben, rechter Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) bei Weid, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins nach Brennet, Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Rosbach), rechter Zufluss des Rosbachs in Nieder-Wöllstadt, Gemeinde Wöllstadt, Wetteraukreis, Hessen
 Lachenbach (Roter Main) siehe oben → #Krummer-Lachenbach
 Lachengraben (Sauerquellenbach), rechter Zufluss des Sauerquellenbachs (zur  Geißler) in Wettringen, Markt Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lachengraben (Tauber), rechter Auenzufluss der Tauber bei Unterbalbach, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen bei Brenntentann, Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Lachengraben, Unterlaufname der Walzbach, rechter Zufluss der Pfinz zwischen Spöck, Stadt Stutensee und Karlsdorf-Neuthard, beide im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Lachengraben (Wörnitz), rechter Zufluss der oberen Wörnitz gegenüber dem südlichen Mosbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Lachenbach
 Lachgraben